Колинас дел Реал има више значења:

 Колинас дел Реал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колинас дел Реал (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику